Taiwan, vroeger Formosa genoemd
Nederlands-Formosa, de Nederlandse kolonie van de VOC in het huidige Taiwan
Formosa (provincie), een provincie van Argentinië
Formosa (Argentinië), de hoofdstad van die provincie
Formosa (departement), een departement van die provincie
Formosa (Goiás), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás